

События 

 Войска Юрия Даниловича Московского вместе с новгородцами отразили нападение шведов.
Ярлык на владимирский престол в Золотой Орде получил Дмитрий Михайлович Грозные Очи.
 1322—1328 — Король Франции и Наварры Карл IV Красивый.
 1322—1346 — Граф  Фландрский Людовик.
6 января — Стефан Урош III Дечанский коронован королём Сербии, победив своего сводного брата Стефана Константина в битве.
 1322—1331 — Король Сербского царства Стефан Урош III.
1322—1323 — Царь Болгарии Георгий II Тертер.
7-10 марта — битва при Бертон-апон-Трент, часть войны Деспенсеров: Эдуард II разбивает повстанческие силы.
16 марта — битва при Боробридже: Эдуард II побеждает силы мятежных баронов во главе с Томасом Ланкастером.
 Вторжение шотландцев в северную Англию
24 июня — евреи были изгнаны из Франции в третий раз.
 28 сентября - Победа короля Людвига IV Баварского над претендентом Фридрихом III Австрийским в битве при Мюльдорфе, пленение Фридриха III.
Август или сентябрь — Битва при Блиске: разгром войск бана Хорватии Младена II Шубича силами коалиции нескольких хорватских дворян и далматских прибрежных городов, которых поддерживал король Карл I Роберт, во главе с баном Славонии Иваном Бабоничем.
8 октября — Младен II Шубич, побеждённый в битве при Блиске, арестован парламентом.
Великий рейд 1322 года на северную Англию, проведённый Робертом Брюсом (с 30 сентября по 2 ноября).
14 октября — битва при Биланд-Муре: Роберт Брюс побеждает английские войска во главе с Жаном Бретонским в Северном Йоркшире.
 Присоединение бейлика Перванэ к Исфендиярогуллары.
 Фрески Симоне Мартини в церкви св. Франциска в Ассизи.
Первое упоминание с. Котелево, Новоселицкого района, Черновицкой области.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1322 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1322 году
 Граф Фландрский Робер де Бетюн.

См. также

Примечания